El término Ballester puede hacer referencia a:

Personas 

 Ramón Ballester, noble catalán del siglo XIII;
 Simón Ballester (f. 1547), revolucionario mallorquín;
 Antonio Luciano Ballester (1745 - ca. 1835), agricultor y militar argentino;
 Félix Ballester (1800 - 1869), terrateniente y político argentino;
 Pedro Ballester (1849 - 1928), terrateniente y político argentino;
 Joaquín Ballester Lloret (1865 - 1951), médico y político español; 
 Vicenç Albert Ballester (1872 - 1938), nacionalista catalán;
 Isidro Ballester Tormo (1876 - 1950), arqueólogo y abogado español;
 Rodolfo Ballester (1887 - 1967), ingeniero argentino;
 Vicente Ballester Muñoz (1890 - 19??), político español;
 Arturo Ballester (1892 - 1981), ilustrador español;
 José Ballester Nicolás (1892 - 1978), escritor y periodista español;
 Carme Ballester (1900 - 1972), activista política española;
 Vicente Ballester Tinoco (1903 - 1936), político, escritor y periodista español;
 Manuel Ballester Boix (1919 - 2005), químico español;
 Francisco Ballester (1946 - 1977), futbolista español;
 Arnal Ballester (1955 - ), ilustrador español;
 Inés Ballester (n. 1958), periodista española;
 José Manuel Ballester (1960 - ), pintor y fotógrafo español;
 Joaquín Ballester Sanz (n. 1961), político español;
 Juan Ballester Carmenates (1966 - ), pintor cubano;
 José Luis Ballester Tuliesa (n. 1968), regatista y político español;
 Jordi Ballester (1974 - ), actor español;
 Vicente Ballester Martínez (1980 - ), ciclista español.

Como segundo apellido 

 Lorenzo Campins y Ballester (1726-1785), médico hispano-venezolano;
 José Arrando Ballester (1815 - 1893), militar español;
 Gonzalo Torrente Ballester (1910 - 1999), escritor español;
 Francisco Roig Ballester (1912 - 2003), empresario español;
 Rafael Alvarado Ballester (1924 - 2001), científico español;
 Víctor Chiner Ballester (1933 - ), artista plástico español;
 Martín Gelabert Ballester (1948 - ), fraile y teólogo español;
 Jordi Ayza Ballester (1951 - ), ajedrecista español.

Lugares 
 Villa Ballester, ciudad del Partido de General San Martín (Provincia de Buenos Aires), Argentina;
 Dique Ballester, obra construida sobre el río Neuquén, Patagonia, Argentina;
 Ballester Point, Antártida;
 Ballester, barrio de Santa Cruz de Tenerife, España.

Otros 
 Pistola Ballester-Molina, modelo de arma de fuego argentina.